Histoires à faire peur est un recueil de nouvelles policières américaines publié en France en  chez Presses Pocket,  .

Il s'agit de la traduction française partielle du recueil Your Share of Fear publié aux États-Unis en 1982. Le recueil, de 281 pages, regroupe seize nouvelles publiées dans les pulps américains entre 1921 et 1979.

Plusieurs auteurs de ces nouvelles n'ont pas signé de leur vrai nom, mais d'un pseudonyme.

Liste des nouvelles

Témoin oculaire 
 Auteur : Lee Chisholm
 Titre original : Witness (1971)
 Dans le recueil : p. 7 à 19
 Résumé : Le narrateur de la nouvelle, alors qu'il déambule dans la rue, voit l'actrice célèbre  Francine Stafford debout dans la vitrine d'un magasin avec un couteau dans la main, ce couteau venant d'être planté dans le dos d'un commerçant, Martin Ulster.  Francine Stafford lui ordonne de venir la voir ; subjugué, le narrateur entre dans le magasin. Là s'engage une négociation entre le narrateur, humble chauffeur de taxi pas très riche, et la richissime  Stafford. En fin de compte, après négociations, le narrateur obtient une très importante somme d'argent pour prix de son silence. Il reçoit l'argent et s'en trouve très satisfait. Dans les dernières lignes de la nouvelle, le lecteur apprend que c'est le narrateur qui avait tué Martin Ulster (car celui-ci avait une liaison sentimentale avec l'épouse du narrateur) et qu'il avait fait chanter  Stafford, totalement innocente mais qui pouvait penser que personne ne la croirait si elle déclarait avoir découvert Ulster déjà mort en entrant dans le magasin. Le narrateur a été à la fois « témoin » et surtout auteur de l'assassinat qu'il avait fait !

Petit déjeuner au lit 
 Auteur : Maeva Park
 Titre original : Breakfast in Bed (1965)
 Dans le recueil : p. 20 à 29
 Résumé : Alfred est un humble majordome dans un hôtel de luxe. Il s'occupe notamment de  Hortense Galbraith, riche veuve esseulée. Un jour, la vieille dame lui déclare que quelques heures avant, elle a écrit son testament et qu'elle a fait de lui son héritier ! Plus tard,  Galbraith fait un malaise et s'évanouit ; pendant ce temps Alfred va vérifier dans le courrier du jour : en effet, elle vient de rédiger un nouveau testament qui le désigne comme seul héritier !  Galbraith se remet de son malaise... Alfred prend alors un coussin et l'étouffe. Il appelle le gérant de l'hôtel. Le médecin constate le décès. Tout va bien. Le surlendemain, Alfred est convoqué par le notaire. Le notaire apprend à Alfred qu'il est désigné comme seul héritier de la vieille dame. Le problème, c'est qu'elle n'avait aucun patrimoine ni aucune ressource ; elle ne vivait que grâce à la générosité de son frère jumeau, qui versait chaque mois une somme permettant de payer l'hôtel. Par conséquent, Alfred n'aura pas un sou de l'héritage... Le hasard a voulu (est-ce parce que le frère et la sœur étaient jumeaux ?) que le frère est décédé une heure après sa sœur. Si  Galbraith avait vécu un peu plus longtemps que son frère, l'héritage du frère aurait été transmis à  Galbraith, puis à son décès, à Alfred. On en déduit que si Alfred n'avait pas tué  Galbraith, il serait devenu riche par la suite : le crime ne paye jamais.

Chinoiseries 
 Auteur : Helen McCloy
 Titre original : Chinoiseries (1946)
 Dans le recueil : p. 30 à 61
 Résumé : L'histoire se déroule dans les années 1870 en Chine, à Pékin et ses environs ; elle est racontée par Charley, le secrétaire de l'ambassadeur des États-Unis. La belle et jeune Olga Kyrilovna, mariée à l'ambassadeur Volgorughi, disparaît. On la recherche, mais en vain. Charley apprend que son époux l'a « vendue » à un riche Chinois en échange d'une estampe très ancienne et très belle.

Confession 
 Auteur : Algernon Blackwood
 Titre original : Confession (1921)
 Dans le recueil : p. 62 à 84
 Résumé :

Poupée n'est pas jouer 
 Auteur : Richard Hardwick
 Titre original : The Private Eye of Irving Anvil (1966)
 Dans le recueil : p. 85 à 111 
 Résumé :

L'Héritier 
 Auteur : Talmage Powell
 Titre original : The Heir (1969)
 Dans le recueil : p. 112 à 126
 Résumé :

La Monnaie d'un dollar 
 Auteur : Elijah Ellis
 Titre original : Change for a Dollar (1967)
 Dans le recueil : p. 127 à 139
 Résumé :

Une situation explosive 
 Auteur : W. T. Quick
 Titre original : Rest in Pieces (1979)
 Dans le recueil : p. 140 à 150
 Résumé : Dans cette nouvelle de science-fiction, Jonny Calvert a dévalisé une boutique appartenant à la Mafia. Or depuis que la Mafia a été légalisée, il lui est permis d'envoyer des bombes-robots auprès de certaines personnes délinquantes. Quelques heures après avoir dévalisé le magasin, Jonny voit donc une bombe-robot se matérialiser près de lui : il a 4 heures pour payer 5 millions de dollars, sinon à la fin du délai, la bombe explosera ! Jonny tente de se débarrasser de la bombe, mais sans succès : elle le « colle ». Il se rend au magasin dévalisé, et propose de restituer les 500 00 dollars volés ; on lui répond que ce n'est pas possible (la Mafia veut faire un exemple avec la mort de Jonny). À la fin de la nouvelle, Jonny réussit à empêcher l'explosion de la bombe, sans l'avoir réellement voulu, un peu malgré lui ; mais il est certain que cette aventure l'a changé pour le restant de ses jours !

Le Mezzo-Tinto 
 Auteur : Montage R. James
 Titre original : The Mezzotint (19??)
 Dans le recueil : p. 151 à 165
 Résumé :

Lot 249 
 Auteur : Arthur Conan Doyle
 Titre original : Lot n. 249 (19??)
 Dans le recueil : p. 166 à 212
 Résumé : On est en 1884, à l'université d'Oxford, en Angleterre. Abercrombie Smith découvre que son voisin de palier, Edward Bellingham, comme lui étudiant à Oxford, a acheté une momie égyptienne lors d'une vente aux enchères (il s'agissait du « lot 249 »). Puis, des bruits étranges ont lieu, ainsi que des agressions. Abercrombie a la certitude que Bellingham est parvenu, on ne sait comment, à « ranimer à la vie » cette momie. À la fin de la nouvelle, Abercrombie Smith menace Bellingham avec une arme : soit il détruit la momie et tous ses documents, parchemins, notes d'études, soit il le tue et met ensuite le feu à l'appartement. Les supplications de Bellingham sont sans effet et Abercrombie reste inflexible. Finalement Bellingham obtempère et détruit tout. Par la suite il quitte Oxford et on n'entendit plus jamais parler de lui.

Il est des morts qu'il faut qu'on tue 
 Auteur : Elisabeth Sanxay-Holding
 Titre original : The Strange Children (1955)
 Dans le recueil : p. 213 à 228
 Résumé : Marjorie Smith est une étudiante qui, ce soir, va chez les Jepson faire du baby-sitting. Elle doit garder deux enfants, Ronald (le garçon) et Joan (la fillette). Quand les parents sont partis, Marjorie entend des voix : ce sont les enfants qui parlent avec... un fantôme ! Ce fantôme s'appelle Georgie, et demande à Marjorie d'être « tuée une seconde fois » afin qu'il puisse trouver le repos éternel. À la fin de la nouvelle, c'est M. Jepson qui « tue » le fantôme ; on apprend aussi que Georgie avait été tué par  Jepson et qu'il était son premier mari.

Le Langage des fleurs 
 Auteur : Arthur Porges
 Titre original : These Daisies Told (1962)
 Dans le recueil : p. 229 à 240
 Résumé : Ulysse Middlebie est un naturaliste, spécialiste de la flore et de la faune sud-californiennes. Il aide Black, lieutenant de police, à découvrir où Corsi, suspecté d'avoir tué sa femme, a pu l'enterrer. Il trouve la solution grâce à un parterre planté de zinnias, sorte de grandes marguerites : ces zinnias sont toutes rabougries, ce qui prouve qu'elles ont manqué de soleil. Or qu'est-ce qui obstrue l'arrivée du soleil ? Un gros rocher qui a été surélevé et qui contient la dépouille de l'épouse du suspect.

Annonce, fait et mari 
 Auteur : Henry Slesar
 Titre original : Item (1962)
 Dans le recueil : p. 241 à 244
 Résumé : Un homme extrêmement avare lit son journal. Soudain il quitte le domicile conjugal en courant, laissant sa femme interloquée. Il revient dix minutes après et tire sur son épouse. Elle n'est que blessée et le forcené est arrêté par la police. On découvre que l'homme est parti en courant pour profiter d'une exceptionnelle promotion commerciale sur les prix de revolvers signalée dans le journal ; il en a acheté un et est revenu pour tuer l'épouse !

Contrebande 
 Auteur : James Holding
 Titre original : Contraband (1964)
 Dans le recueil : p. 245 à 253
 Résumé : Arthur Benson et sa femme se rendent à Naples, en Italie, en grand secret pour effectuer une transaction secrète. Ils ont rendez-vous avec un intermédiaire louche. Ils lui remettent une importante somme d'argent. Plus tard, en contrepartie, l'homme leur remet une sorte de colis en osier. Le couple rentre à l'hôtel. Dans le colis en osier se trouve un bébé. Les Benson vont le ramener « en contrebande » aux États-Unis, tout en déclarant une naissance fictive au consulat des États-Unis à Naples.

Petits Poisons 
 Auteur : Jack Ritchie
 Titre original : Play a Game of Cyanide (1961)
 Dans le recueil : p. 254 à 266
 Résumé :

Par une nuit de novembre 
 Auteur : Douglas Farr
 Titre original : One November Night (1960)
 Dans le recueil : p. 267 à 279
 Résumé :

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Alfred Hitchcock
 Histoires à faire dresser les cheveux sur la tête

Liens externes 

Recueil de nouvelles policières
Recueil de nouvelles paru en 1987
1987 en littérature policière